Jaén oder Jaen steht für:

 Jaén, Stadt in der Autonomen Gemeinschaft Andalusien, Spanien
 Provinz Jaén, Provinz in der Autonomen Gemeinschaft Andalusien, Spanien
 Jaén (Gerichtsbezirk), Gerichtsbezirk in der Provinz Jaén, Autonome Gemeinschaft Andalusien, Spanien
 Jaén (Peru), Stadt in der Region Cajamarca, Peru
 Distrikt Jaén, Distrikt in der Region Cajamarca, Peru
 Provinz Jaén (Cajamarca), Provinz in Peru
 Jaen (Nueva Ecija), Stadtgemeinde in der Provinz Nueva Ecija,  Region Central Luzon, Philippinen
 Jaen du Dão, Rotweinsorte, siehe Mencia

Jaén ist der Familienname folgender Personen:

 Edu Expósito Jaén (* 1996), spanischer Fußballspieler, siehe Edu Expósito
 Ezequiel Fernández Jaén (1886–1946), panamaischer Politiker, 18. Staatspräsident von Panama
 Miguel Ángel López Jaén (* 1982), spanischer Tennisspieler

Siehe auch:
 Apostolisches Vikariat Jaén en Peru o San Francisco Javier